Два корабля ВМС США назывались USS Simpson:

 USS Simpson (DD-221) — эскадренный миноносец типа «Клемсон», годы службы: 1920—1946.
 USS Simpson (FFG-56) — фрегат УРО типа «Оливер Хазард Перри». Вступил в строй в 1985 году.